ASM Rieti S.p.A. (acronimo di Azienda Servizi Municipali) è una società italiana multiservizi che opera in particolare i servizi ambientali, di salute e di trasporto nel comune di Rieti. L'azienda in particolare si occupa: della gestione dei rifiuti, della gestione del servizio di trasporto pubblico locale espletato tramite autobus e della gestione di quattro farmacie (di cui una situata nel comune di Cittaducale). Essa opera inoltre i servizi di noleggio autobus con conducente e di operatore turistico.

Il capitale della società è detenuto in maggioranza (60%) da un ente pubblico, il Comune di Rieti, che esercita l'attività di direzione e coordinamento, mentre la rimanente quota di minoranza (40%) è detenuta dalla società per azioni Azimut Multi Utility S.p.A., con sede a Roma.

Storia 
ASM nacque nel 1974 come azienda municipalizzata del comune di Rieti per la gestione di parte dei servizi pubblici. Sul finire degli anni '90 fu trasformata in azienda speciale e poi nel 2000 in società per azioni.

Nel 2005 il capitale sociale, che allora era detenuto interamente dal comune, fu parzialmente ceduto alla società privata Azimut Multi Utility S.p.A.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Aziende della provincia di Rieti
Aziende di trasporto pubblico del Lazio